Выришальное () — село,
Качановский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320482602. Население по переписи 2001 года составляло 190 человек.

Географическое положение 
Село Выришальное находится на правом берегу одного из истоков реки Татарка,
на противоположном берегу — село Степовое.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1914 — дата основания.
 2004 — изменение статуса с посёлка на село.

Примечания